SocialEngine — система управления содержимым, написанная на PHP и предназначенная для создания социальной сети. Основные возможности включают управление небольшими по масштабам социальными сетями, возможности настройки, незашифрованный код, многоязычность, плагины и виджеты. Существует целый ряд шаблонов и дополнений для расширения основных возможностей ядра SocialEngine.

SocialEngine написана на языке PHP и использует базу данных MySQL. Помимо этого для работы необходимо наличие на веб-сервере установленной библиотеки GD и mod_rewrite.

Распространение 

Система доступна в двух вариантах: бесплатная демо-версия и платная лицензионная версия. Однако бесплатная версия содержит ряд ограничений, в частности, срок на её использование составляет только 30 дней. Также демо-версия обладает закрытым исходным кодом и отсутствием обновлений.

В свою очередь платная версия предлагает несколько вариантов: Starter, Professional и Advanced.

Текущее развитие 

SocialEngine версия 4.0 вышла в 2010 году и построена на совершенно другой архитектуре по сравнению с предыдущими версиями. Четвертая версия использует Zend Framework, он обеспечивает масштабируемость и большой набор новых функций. Главными нововведениями в SocialEngine можно признать систему монетизации  и простой менеджер пакетов .

В версии 4.9 добавлена тема Insignia с отзывчивым интерфейсом в 6 цветовых вариациях, вертикальное главное меню, а в 4.9.1 и поддержка иконок font-awesome. Также в списке изменений версии 4.9 упоминается обновленная Google reCaptcha, поддержка Redis, несколько новых виджетов, обновленный TinyMCE и многое другое.

Модульность

Официальные плагины 

Webligo Developments предлагает различные плагины для расширения функциональности SocialEngine, есть блоги, фотоальбомы, группы, обмен музыкой, обмен видео, чаты (служба мгновенных сообщений), события, опросы, форумы.

Сторонние плагины 

Сторонние компании, такие как SocialEngine Mobi, KEENONWEB, SEplugins, SocialEngineMods, Hire-Experts, Social Engine Market, Radcodes,  WebHive, OpenCrypt, iExperts, SocialEngineZzz,,Cogzidel Technologies, и многие другие предлагают модульные дополнения для внедрения новых функциональных возможностей. Существует такие дополнительные возможности:
 OpenID авторизация
 Подписки
 Общий доступ к файлам
 Языковые пакеты для многоязычной поддержки
 Игры
 Поиск
 Иконки
 Каталог
 Плагин для добавления рекламы
 Вопросы и ответы
 Опросники
 Аватар, сделанный с помощью вебкамеры
 Рейтинговая система

Ссылки

Ссылки 
 SocialEngine.com Официальный сайт SocialEngine
 Webligo.com Официальный сайт разработчика Webligo
 www.socialengine.mobi Официальный сайт разработчика, имеет русскоязычную поддержку;
 www.hire-experts. Официальный сайт разработчика, имеет русскоязычную поддержку;
 SocialEngine.Ru Русскоязычный портал для клиентов и разработчиков SocialEngine
 SocialEngineBASE.net Неофициальный Форум SocialEngine для клиентов и разработчиков
 SocialEngineMechanic.com Неофициальный Портал SocialEngine для клиентов и разработчиков
 SocialEngineCamp Неофициальный сайт с вопросами и ответами для клиентов и разработчиков SocialEngine

Программное обеспечение, написанное на PHP
Веб 2.0
Видеохостинг